Porção Dobrada V é o quinto álbum de estúdio da dupla de música gospel Vanilda Bordieri & Célia Sakamoto, lançado em 2015 pela Musile Records.

Faixas 

Música gospel